Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 13 eingesetzten Spielern kam PMSE Antenna Hung aus, während der Mat(t)ador SC 21 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spielerin der Saison war Mónika Grábics (Miskolci SSC) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, je 8,5 Punkten erreichten ihr Mannschaftskollege Gergely Antal sowie Csaba Balogh (Honvéd Budapest).
Der 1987 geborene Csaba Balogh war gleichzeitig der zweitjüngste Spieler der Saison nach dem 46 Tage jüngeren Gábor Papp (ASE Paks), während Baloghs Mannschaftskollege István Bilek 1932 geboren wurde und damit der älteste Spieler der Saison war.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Miskolci SSC

Honvéd Budapest

Nagykanizsa TSK

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

PMSE Antenna Hung

Statisztika PSC

ASE Paks

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Sárospataki Elektromos Sport Egyesület

DOZSO SE Pécs

Mat(t)ador SC

Anmerkungen 
 Aus der 9. Runde fehlen insgesamt 27 Einzelergebnisse der Wettkämpfe Statisztika PSC gegen Szombathelyi MÁV Haladás VSE, DOZSO SE Pécs gegen Csuti Antal SK Zalaegerszeg und Nagykanizsa TSK gegen Sárospataki Elektromos Sport Egyesület.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000